Иван Есипов:
 Есипов, Иван Николаевич (1878 — после 1918) — полковник, командующий 34-й Оренбургской казачьей сотней, Георгиевский кавалер (1917).
 Есипов, Иван Нилович (1901—1963) — советский артист оперы, народный артист Узбекской ССР.